Кърджали може да се отнася за:

 Кърджали, град в Южна България
 Област Кърджали, област в Южна България
 Община Кърджали, област в Южна България
 Кърджали (язовир), на река Арда, в Южна България
 ВЕЦ Кърджали, в Южна България
 Кърджали (Пушкин), повест от Пушкин

Вижте също 
 Кърджалии
 Кърджалийски отряд
 Кърджалийски пирамиди